Fires at Midnight,  to trzeci album grupy muzycznej Blackmore’s Night. Został wydany w 2001 r.

Lista utworów 
 Written In The Stars   
 The Times They Are A Changin'   
 I Still Remember   
 Home Again   
 Crowning Of The King   
 Fayre Thee Well   
 Fires At Midnight   
 Hanging Tree  
 Storm   
 Mid Winter's Night  
 All Because Of You   
 Waiting Just For You   
 Preatorius [Courante]   
 Benzai-Ten   
 Village On The Sand   
 Again Someday

Przypisy 

Albumy SPV
Albumy Blackmore’s Night
Albumy muzyczne wydane w roku 2001